Histoire de Gil Blas de Santillane, roman picaresque d’Alain-René Lesage de 1715 à 1735
 Les Aventures de Gil Blas de Santillane, film franco-espagnol de René Jolivet et Ricardo Muñoz Suay (1956)
 Gil Blas de Santillane, feuilleton télévisé de 1974

Homonymie